Costanera Sur puede referirse a:

Avenida Costanera Sur, arteria vial de la ciudad de Santiago de Chile.
Costanera Sur, un paseo costero de la Capital Federal de Argentina, frente a la Reserva Ecológica Costanera Sur.